Miejscowości i gminy w Rumunii
 Olteni – wieś w okręgu Alba, w gminie Râmeț
 Olteni – wieś w okręgu Covasna, w gminie Bodoc
 Olteni – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Clinceni
 Olteni – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Independența
 Olteni – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Vârteșcoiu
 Olteni – gmina w okręgu Teleorman
 Olteni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Olteni